Possmann ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Possmann (* 1969), deutscher Schriftsteller

Possmann ist der Name folgender Unternehmen:

 Kelterei Possmann, seit 1881 traditionsreiche Apfelweinkelterei in Frankfurt am Main
 Poßmann & Kühnemann, Maschinenbauunternehmen